Hornbartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hornbartjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hornbartjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,35 ha)
Hornbartjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
 Hornbartjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn